Агд (фр. Agde, окс. Agde, лат. Agatha) — многозначный термин.

 Агд — один из древнейших городов юга Франции, расположенный в департаменте Эро, у впадения реки Эро в Лионский залив Средиземного моря. 
 Агд — феодальное владение на юге Франции со столицей в городе Агд.